Dowerg ist der Name folgender Persönlichkeiten:

 Hugo Dowerg (1858–1938), deutscher Metallurge
 Rudolf Dowerg (1879–1948), deutscher Stenograf